Мо́ррісон або Мо́рісон () — англомовне прізвище шотландського походження або топонім.

Персоналії 
 Моррісон (прізвище)

Моррісон — округ (графство) у штаті Міннесота
 Моррісон — місто, штат Колорадо
 Моррісон — місто, штат Іллінойс
 Моррісон — місто, штат Айова
 Моррісон — місто, штат Міссурі
 Моррісон — місто, штат Оклахома
 Моррісон — місто, штат Теннессі
 Моррісон — місто, штат Вісконсин
 Моррісон — гора у горах Сьєрра-Невада (штат Каліфорнія)

 Моррісон-Блафф () — місто, розташоване в окрузі Логан (штат Арканзас)

Інше 
 Клан Моррісон — () — один з гірських шотландських кланів.
 2410 Моррісон (2410 Morrison) — астероїд головного поясу, відкритий 3 січня 1981 року.
 «Morrison Hotel» — п'ятий студійний альбом американського рок-гурту The Doors, випущений у 1970.